Lysmata är ett släkte av kräftdjur. Lysmata ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Lysmata